Эльшниц:
 Эльшниц (Вайсер-Майн)
 Эльшниц (Ротер-Майн)